Михаил Изергин:
 Изергин, Михаил Иванович (1891—1922) — революционер, организатор Советской власти в слободе Кукарке и Советском уезде.
 Изергин, Михаил Ильич (1875—1953) — полковник, участник Белого движения.